Finsbury est un toponyme anglais qui peut se rapporter à : 
 Finsbury, un quartier du borough d'Islington, à Londres (Royaume-Uni) ;
 Finsbury Park, un quartier du borough d'Haringey à Londres, qui comprend également :
 la mosquée de Finsbury Park ;
 le parc qui lui a donné son nom : Finsbury Park ;
 une station de métro : Finsbury Park.